No Pressure – album di Erick Sermon del 1993
 No Pressure – album di Logic del 2020
 No Pressure – gruppo musicale statunitense